Uppenborn ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Uppenborn (1859–1907), deutscher Elektrotechniker
 Wilhelm Uppenborn (1904–1988), preußischer Landstallmeister

Siehe auch:
 Uppenbornwerke